Stoczek bezeichnet:

 Stoczek (Kiwity) (Springborn), ein Dorf in Polen in der Woiwodschaft Ermland-Masuren mit dem Ortsteil Stoczek Klasztorny
 Stoczek Łukowski, Stadt in der Woiwodschaft Lublin in Polen
 Stoczek (Powiat Węgrowski), Dorf und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Masowien
 Stoczek (Rajgród), Dorf im Powiat Grajewski in der Woiwodschaft Podlachien